Hugo Cederschiöld kan avse:

Hugo Cederschiöld (1878–1968), en svensk militär (generallöjtnant)
Hugo Cederschiöld (1915–1982), en svensk militär (överste), son till föregående